Конголезская федерация футбола:
 Конголезская федерация футбола в Демократической Республике Конго
  в Республике Конго